

Cinema 
The Legacy – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Il testamento (The Legacy) – film del 1979 diretto da Richard Marquand
 The Legacy – film del 2002 diretto da Jim Gillespie

Letteratura 
 L'eredità (The Legacy) – romanzo di R. A. Salvatore del 1992
 L'eredità (The Legacy) – romanzo di Stephen Frey del 1998

Musica 
 The Legacy – album dei Testament del 1987
 The Legacy (1961-2002) – raccolta di Glen Campbell del 2003
 The Legacy – singolo dei Black Veil Brides del 2011
 The Legacy – gruppo musicale neerlandese
 The Legacy – brano degli Iron Maiden del 2006

Altro 
 The Legacy – stable di wrestling composta da Randy Orton, Cody Rhodes & Ted DiBiase jr.
 The Legacy: Realm of Terror – videogioco horror del 1993